Blythe (Califórnia)
 Blythe (Geórgia)
Blythe (boneca)

Desambiguações de topônimos